Kiełbasy – wieś w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Klonowa
 Kiełbasy – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi

Zobacz też
 Kiełbasa